Spalding – szkocki klan
 Spalding – amerykański producent piłek i akcesoriów sportowych
Miejscowości w USA:
 Spalding – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Greeley
Gminy w USA:
 Spalding (ang. Spalding Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Menominee
 Spalding (ang. Spalding Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Spalding (ang. Spalding County) – w stanie Georgia
Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Spalding – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire
Miejscowości w Australii:
 Spalding – miejscowość w stanie Australia Południowa